

Geografia 
 Broût-Vernet – comune francese nel dipartimento dell'Allier della regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi
 Le Ménil-Broût – comune francese nel dipartimento dell'Orne della regione della Normandia

Persone 
 Robert Brout – fisico teorico belga di origine statunitense, Premio Wolf per la fisica 2004